Il singolare del torneo di tennis Ribeirão Preto Challenger 1992, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Gabriel Silberstein che ha battuto in finale Mario Tabares 7-6, 7-6.

Teste di serie 

 João Cunha e Silva (quarti di finale)
 Gilbert Schaller (quarti di finale)
 Nicolás Pereira (secondo turno)
 Oliver Fernández (quarti di finale)

 Felipe Rivera (primo turno)
 Roberto Saad (primo turno)
 Christer Allgårdh (semifinali)
 Francisco Yunis (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Ribeirão Preto Challenger 1992